Part Of The Mystery é o último álbum de estúdio da carreira solo do cantor Dana Key, lançado em 1995.

Faixas 
"Part Of The Mystery"
"By Divine Design" 
"Invisible Kingdom" 
"That's What Love is About"
"Dear Mr. Clapton" 
"Rain On"  
"Daniel"  
"Liar, Lunatic Or Lord"  
"Prisoner of Chillon"
"Mary"

Álbuns de Dana Key
Álbuns de 1995
Álbuns de música cristã contemporânea
Álbuns de rock cristão
Álbuns da ForeFront Records